Schiefling bezeichnet folgende Orte:

 Schiefling am Wörthersee, Gemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Schiefling im Lavanttal, Ortsteil der Stadt Bad St. Leonhard im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten